Логографи — автори перших творів давньогрецької історичної прози.
 Логографи — складачі промов у суді Давньої Греції.